Ludwig Eisenberger ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Eisenberger (Amtmann) (1541–1591), Eppstein-Königsteiner bzw. Nassauischer Amtmann
 Ludwig Eisenberger (Bildhauer), deutscher Bildhauer